

Plaatsen met de naam Fürstenau
 Fürstenau (Duitsland), deelstaat Nedersaksen, tussen de Nederlandse grens en Osnabrück
 Samtgemeinde Fürstenau waarvan dit Fürstenau de hoofdplaats is
 Fürstenau (Noordrijn-Westfalen), een stadsdeel van Höxter, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Fürstenau (Altenberg), een gehucht in de Duitse gemeente Altenberg, op de grens met Tsjechië
 Fürstenau (Vechelde), een gehucht in de Duitse gemeente Vechelde, nabij Peine, deelstaat Nedersaksen
 Fürstenau (Zwitserland), kanton Graubünden

Personen met de naam Fürstenau
Kaspar Fürstenau (1772-1819), Duits fluitist en componist
 Anton Bernhard Fürstenau (1792-1852), ook Duits fluitist en componist, zoon van Kaspar
 Moritz Fürstenau (1824-1889), ook Duits fluitist, zoon van Anton Bernhard